Słudwia – rzeka, dopływ Bzury
 Słudwia – wieś w województwie zachodniopomorskim